Kaliningrad beschreibt:

 eine Stadt in Russland, siehe Kaliningrad
 die gleichnamige Oblast, siehe Oblast Kaliningrad 
 den Stadtkreis in Russland, siehe Stadtkreis Kaliningrad
 die Straßenbahn der Stadt, siehe Straßenbahn Kaliningrad 
 den Flughafen der Stadt, siehe Flughafen Kaliningrad
 Name der Stadt Koroljow von 1938 bis 1996

Siehe auch:
 Kaliningrad-Gletscher
 Kaliningrad-Stadion
 Kaliningrad (Marskrater)